Mi a manó (film, 2003) (Elf) - vígjáték, fsz. Will Ferrell
 És te mit gondolsz? (What's the Big Idea? vagy C'est quoi l'idée?) - brit-francia televíziós, 3D-s számítógépes animációs sorozat (2013)